Нальбах () — коммуна в Германии, в земле Саар. 

Входит в состав района Саарлуис.  Население составляет 9501 человек ( на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 22,43 км². Официальный код  —  10 0 44 113.

Община подразделяется на 4 сельских округа.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Города Саара